Pappilansaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pappilansaaret, Fredrikshamn, Kymmenedalen, 
2. Pappilansaaret (ö i Birkaland), Tammerfors,  (1 ha)
3. Pappilansaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel,  (31 ha)

Se även
Pappilansaari

Robotskapade Finlandförgreningar